Mada kan syfta på:

Madatapa, även kallad Mada – sjö i Samtsche-Dzjavachetien, Georgien
Mada – ett forntida imperieum i dagens nordvästra Iran, se Medien
Gajah Mada – regent från 1331 till 1364 över Majapahitriket